Шесть кораблей Королевского флота носили название HMS Arrogant, или HMS Arrogante (надменный), еще один планировался:

 HMS Arrogant — 60-пушечный линейный корабль 3 ранга; захвачен у французов в 1705; затонул в 1709.
 HMS Arrogant — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1761; блошкив в 1801; разобран в 1810.
 HMS Arrogante — 14-пушечная канонерская лодка; захвачена у французов в 1798 HMS Jason; в тот же год переименована в HMS Insolent; продана в 1818.
 HMS Arrogant — бывший торговый корабль Adasier; закуплен в 1810; использовался как плавучий склад; продан в 1842.
 HMS Arrogant — деревянный винтовой фрегат; спущен на воду в 1848; продан в 1867.
 HMS Arrogant — крейсер 2 класса типа Arrogant; спущен на воду в 1896; плавучая казарма с 1911; продан в 1923.
 HMS Arrogant — планировался как авианосец типа Centaur, отменен в 1945.